Jméno Letňany může označovat:

 Letňany – čtvrť v Praze, odpovídá městské části Praha 18
 Letňany (stanice metra) – konečná stanice linky C pražského metra
 Aquacentrum Letňany – koupaliště v Praze
 Lesopark Letňany – částečně zalesněný areál o rozloze 36 ha
 Letiště Letňany – veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště
 Obchodní centrum Letňany – jedno z největších nákupních center v Praze
 Výstaviště Letňany – pražský veletržní areál Expo Praha
 HC Letci Letňany – pražský klub ledního hokeje